Натуральне число 1944
 1944 рік до нашої ери
 1944 рік нашої ери
 «1944» — пісня української співачки Джамали, з якою вона здобула перемогу на 61-му пісенному конкурсі Євробачення в Стокгольмі, Швеція.
 «1944» — альбом української співачки Джамали.